Корякино — топоним в России:

Населённые пункты 
Архангельская область
 Корякино — деревня в Плесецком районе.

Вологодская область
 Корякино — деревня в Вологодском районе.
 Корякино — деревня в Кирилловском районе.
 Корякино — деревня в Сокольском районе.
 Корякино — деревня в Шекснинском районе.

Московская область
 Корякино — деревня в городском округе Щёлково.

Рязанская область
 Корякино — деревня в Алексеевском сельском поселении Клепиковского района.
 Корякино — деревня в Бусаевском сельском поселении Клепиковского района.
 Корякино — деревня в Ненашкинском сельском поселении Клепиковского района.

Тверская область
 Корякино — деревня в Западнодвинском муниципальном округе.
 Корякино — деревня в Удомельском городском округе.

Ярославская область
 Корякино — деревня в Даниловском районе.

Озёра 

 Корякино — озеро в Пеновском районе Тверской области. Исток Западной Двины.

См. также 
 Большие Корякины — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Нижнее Корякино — деревня в Нурлатском районе Республики Татарстан.